Вара́нові (Varanidae) — родина плазунів підряду ящірок.

Про назву 
Назва «Варан» походить від загальносемітського кореня ouran, waran чи waral, що означає «ящірка». Англійська назва «Monitor lizard» походить від другорядної звички ставати на задні ноги, таким чином проводячи моніторинг території.

Опис 

Викопні рештки (довжиною до 10 м) відомі з плейстоцену. Нині представлені одним родом — Varanus. Довжина сучасних варанів — від 0,8 до 3-4,5 м (Varanus komodoensis), зазвичай близько 1 м. Тіло подовжене, ноги добре розвинені, хвіст в багатьох видів стислий з боків. Голова вкрита дрібними роговими щитками, луски тулуба округлі, випуклі. Язик довгий, роздвоєний на кінці. Відомо 24 види у тропічному, субтропічному та частково помірному поясах східної півкулі(крім Мадагаскару). Ведуть наземний, рідше напівдеревний спосіб життя. Більшість добре плавають та пірнають. Харчуються ящірками, зміями, дрібніми ссавцями, розорюють гнізда; коловодні поїдають жаб, риб, молюсків, крабів. Яйцекладні. Комодський варан — у Червоній книзі МСОП.

На невеликому острові Комодо і трьох суміжних, розташованих на схід від Яви, мешкає найбільший з сучасних варанів — комодський варан, який досягає 3,7 метрів у довжину і може важити понад 100 кг . У плейстоценових відкладеннях Австралії знайдені гігантські форми (рід Megalania), що досягали 5-7, а за деякими оцінками і 10 метрів завдовжки. Шкіра варанів використовується для різних виробів, у тому числі для взуття; м'ясо в багатьох країнах споживають у їжу.

Класифікація

Склад сучасного роду Варан (Varanus)

Викопні роди 
 †Archaeovaranus
 †Cherminotus?
 †Iberovaranus
 †Pachyvaranus?
 †Palaeosaniwa?
 †Saniwa
 †Saniwides?
 †Telmasaurus?
 †Lanthanotus?

Філогенія 
Еволюційні зв'язки варанових за Conrad et al. (2008):

Примітки 

Варани
Родини ящірок